Juovvajauratj kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Juovvajauratj (Arvidsjaurs socken), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,63 ha)
Alemus-Juovvajauratj, sjö i Jokkmokks kommun,  (6,13 ha)
Kaska-Juovvajauratj, sjö i Jokkmokks kommun,  (5,61 ha)
Lulemus Juovvajávrásj, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn